Avoine (Indre-et-Loire)
 Avoine (Orne)